Mistrzostwa Świata Par 1971 – 2. edycja zawodów żużlowych najwyższej rangi zorganizowanych przez Międzynarodową Federację Motocyklową w celu wyłonienia medalistów mistrzostw świata par w sezonie 1971. Rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężyła para polska – Jerzy Szczakiel i Andrzej Wyglenda.

Półfinały

Krško (1) 
  Krško, 
 Sędzia: b.d

Leicester (2) 
  Leicester, 
 Sędzia: b.d

Finał 
  Rybnik, Stadion MOSiR, 
 Sędzia: Georg Traunsburger

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

1971
1971 w sporcie żużlowym